Paus Stefanus III (IV) (720–772), paus (768–772), tot 1961 Stefanus IV genoemd.
Paus Stefanus IV (V), 97e paus (816–817), tot 1961 Stefanus V genoemd.